Источник или Источники, может употребляться в следующих значениях:
 Источник (природный), ключ, родник — выход подземных вод на поверхность.
 Геотермальный источник (горячий источник) — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше 20 °C.
 Гидротермальные источники срединно-океанических хребтов.
 Источник (электротехника) — устройство, создающее электрическую энергию или сигнал, а также модель такого устройства.
 Источник электрической энергии — электротехническое изделие (устройство), преобразующее различные виды энергии в электрическую энергию.
 Источник питания — устройство или функциональная группа, предназначенные для обеспечения (питания) электрической энергией других устройств.
 Источник бесперебойного питания.
 Источник тока
 Источник ЭДС
 Источник, передатчик, «отправитель» (электросвязь) — устройство, выполняющее передачу данных по каналу связи
 Источник информации (см. Информатика)
 Исторический источник — предмет изучения источниковедения
 Буддийские источники
 Источники знаний о Римской империи
 Средства массовой информации
 Источники радиационного излучения — искусственный или естественный генератор электромагнитных волн и элементарных частиц.
 Ионный источник — устройство для получения направленных потоков (пучков) ионов.
 Источник света — любой объект, излучающий электромагнитную энергию в видимой области спектра.

 «Источник» — российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону.

В культуре 
 Украшение источников — народный обычай в Англии.
 «Источник» () — роман американской писательницы и философа Айн Рэнд.

Топонимы

Россия 
 Источник — деревня в Шаранском районе Башкортостана.
 Источник — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Источник — посёлок в Шелеховском районе Иркутской области.
 Источник — посёлок в Серовском городском округе Свердловской области, упразднён в 2004 г.
 Источник — посёлок в Тюменском районе Тюменской области.
 Источник — посёлок в Цильнинском районе Ульяновской области.

См. также 
 Источник права — юридическое понятие.
 Источник чести — термин из истории права.
 Возобновляемые источники энергии.
 Источник векторного поля — точка векторного поля, у которой поток поля через любую окружающую её замкнутую поверхность положителен.

Примечания